Raphaël es un nombre propio masculino francés. Puede hacer referencia a:

San-Raphaël 

Raphaël Haroche, cantante francés. 

Raphaël Salem 

Raphaël Ibañez 

Raphaël Reclus 

Raphaël Bohren 

Raphaël Piolanti 

Raphaël Wicky, futbolista suizo. 

Raphaël Poulain 

Raphaël Nadé 

Raphaël Géminiani 

Raphaël Alibert 

Raphaël Poirée, atleta francés. 

Raphaël Lévy 

Raphaël Jacquelin

Otros 

Raphael (desambiguación)